Le detentrici del titolo erano Jana Novotná e Helena Suková, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Novotná ha fatto coppia con Gigi Fernández, ma è stata sconfitta in finale, mentre la Suková ha fatto coppia con Arantxa Sánchez Vicario, ma è stata sconfitta nel terzo turno.

Patty Fendick e Mary Joe Fernández hanno battuto in finale Gigi Fernández e Jana Novotná 7-64, 6-1.

Teste di serie 

  Gigi Fernández /  Jana Novotná (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (terzo turno)
  Larisa Savčenko /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
  Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (campionesse)
  Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
  Gretchen Magers /  Robin White (secondo turno)
  Manon Bollegraf /  Lise Gregory (quarti di finale)
  Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (terzo turno)

  Nicole Bradtke /  Elna Reinach (primo turno)
  Monica Seles /  Anne Smith (semifinale)
  Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank-Nideffer (terzo turno)
  Elena Brjuchovec /  Natalija Medvedjeva (primo turno)
  Claudia Kohde Kilsch /  Brenda Schultz (primo turno)
  Jo-Anne Faull /  Michelle Jaggard (terzo turno)
  Jo Durie /  Louise Field (primo turno)
<li>  Katerina Maleeva /  Magdalena Maleeva (primo turno)

Wildcard 

  Lisa Keller /  Robyn Mawdsley (primo turno)
  Joanne Limmer /  Angie Woolcock (primo turno)

  Anke Huber /  Barbara Rittner (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1991